Соревнования по велоспорту на дистанции 25 миль среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли 5 августа. Приняли участие десять спортсменов из одной страны.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований